Критеријум је  постигнуће или правило понашања које служи као мерило процене успешности или оцене пожељности, прикладности или нормалности неког понашања. Стандард понашања према којем се оцењује успех у напредовању који представља мерило помоћу којег се врши провера ваљаности, тј. утврђује да ли нешто јесте збиља то што изгледа или се представља да јесте.

Литература 
 

Друштво